Adlumior (Adlumia) är ett släkte av vallmoväxter. Adlumior ingår i familjen vallmoväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vallmoväxter